Gustau Gili i Roig - (1868 — 1945) Editor català, mecenes, col·leccionista d'art, fundador de l'Editorial Gustau Gili
 Gustau Gili i Esteve - (1907- 1992) Fill de Gustau Gili i Roig i responsable d'internacionalització de l'editorial durant els anys 50 del .
 Gustau Gili i Torra - (???- 2008) Fill de Gustau Gili i Esteve i tercer membre de la nissaga d'editors.